Borboremense – abitanti di Borborema (Paraíba)
Borboremense – abitanti di Borborema (San Paolo)